De Players Championship Finals 2019 (ook bekend als de Ladbrokes Players Championship 2019 voor sponsordoeleinden), was de 12e editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 uit de 30 Players Championship-toernooien deelneemt. Het toernooi werd gehouden van 22 tot 24 november in het Butlins Minehead Resort in Minehead.

De verdedigend kampioen was Daryl Gurney. In de vorige editie versloeg hij in de finale Michael van Gerwen. In de finale van dit jaar werd Gerwyn Price met 11–9 verslagen door Michael van Gerwen, die voor de vijfde keer in zijn loopbaan dit toernooi won.

Opzet en gekwalificeerde spelers

Het toernooi kende 64 deelnemers. De deelnemers kwamen niet uit de PDC Pro Tour, maar alleen uit de 30 Players Championships. Er vond geen loting plaats. De deelnemers werden aan de hand van hun ranking in het schema geplaatst.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld bedroeg £500.000, dat was dus £40.000, hoger dan de vorige editie.

Wedstrijdschema

Laatste 64 

Darts in 2019
2019